Roock ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabeth Roock (1919–1995), deutsche Politikerin, Gewerkschafterin und ehrenamtliche Oberbürgermeisterin von Solingen
 Hans-Detlef Roock (* 1946), deutscher Politiker der CDU (Hamburg)
 Heike Roock (* 1958), deutsche Mittelstreckenläuferin
 Hermann Roock (* 1939), deutscher Kanu-Sportler

Siehe auch:
 Rook